

Plaatsen
 Haugland (Bergen), een plaats in de Noorse gemeente Bergen, provincie Hordaland
 Haugland (Os), een plaats in de Noorse gemeente Os, provincie Hordaland
 Haugland (Alver), een plaats in de Noorse gemeente Alver, provincie Vestland
 Haugland (Telemark), een plaats in de Noorse gemeente Kviteseid, provincie Telemark

Personen
 Aage Haugland, Deense operazanger
 Baard Madsen Haugland, Noors minister van financiën
 Hanne Haugland (atlete), Noors hoogspringster, wereldkampioen in 1997
 Hanne Haugland (schaatsster), Noors langebaanschaatsster
 Ian Haugland, drummer in de Zweedse rockband Europe
 Jens Haugland, Noors minister van justitie en politie, rechter van het Noors hooggerechtshof
 Knut Haugland, Noorse verzetsstrijder en ontdekkingsreiziger 
 Valgerd Svarstad Haugland, Noors minister van cultuur en kerkzaken, leider van de Christelijke Volkspartij van Noorwegen